Molekulska formula -{C20H24O4}- se može odnositi na:

 5-Geraniloksi-7-metoksikumarin
 Bipinatin J
 Krocetin
 Macelignan